Migration kan avses:
 Migration (biologi) – levande organismer förflyttar sig på ett riktat, regelbundet eller systematiskt vis från en plats till en annan
 Mänsklig migration – byte av hemort eller hemland
 Migration (data) –  flyttar över, migrerar, program, data eller hårdvara till någon annan tillämpning eller till någon annan plattform
 Migration (musikalbum) – Sambassadeurs andra studioalbum från 2007
 Migration (musikalbum av Bonobo) – ett musikalbum från 2017 av Bonobo

Se även
 Genflöde
 Sveriges invandring och utvandring